

Toponymes 
 Andlau est une commune française viticole située dans le département du Bas-Rhin, en région Alsace.
 le Château d'Andlau (Haut-Andlau ; allemand Hohandlau) se situe dans la commune française d'Andlau, dans le département du Bas-Rhin. Il fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis .

Hydronyme 
 LAndlau est une rivière du Bas-Rhin (Alsace), affluent gauche de l'Ill, donc sous-affluent du Rhin.

Patronymes 
 La maison d'Andlau est une ancienne famille noble originaire d'Andlau en Alsace
 Frédéric-Antoine-Marc, comte d'Andlau de Hombourg ( - Hombourg (Alsace) ✝  - Paris), est un militaire et homme politique français des .
 Hardouin-Gustave, baron d'Andlau ( - Paris ✝  - Paris), est un militaire et homme politique français du .
  Jeanne Françoise Aglaé d'Andlau, comtesse de Châlons, née à Auxerre le  et morte à Paris le , est une aristocrate française de l'Ancien Régime, proche de la reine Marie-Antoinette.

Notes et références